Uzuntala kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Aygehovit, ort, Tavusj,

Azerbajdzjan 

 Uzuntala (ort i Azerbajdzjan), Zaqatala, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar